Елевфери́у () — греческая фамилия. Известные носители:

 Елевфериу, Агафангелос (в монашестве Агафангел; 1888—1967) — архиепископ Афинский.
  (род. 1938) — греческий поэт и писатель.